Jan Skarbek (1661–1733) – arcybiskup lwowski
 Jan Skarbek (1710–1772) – kasztelan inowrocławski
 Jan Skarbek (zm. po 1780) – starosta czortowiecki
 Jan Skarbek (1885–1951) – ksiądz, pamiętnikarz
 Jan Skarbek (1940–2014) – historyk